Беннингтон:

 Беннингтон, Честер (1976—2017) — вокалист группы Linkin Park.
 Беннингтон — округ в США, штат Вермонт.
 Беннингтон — город в одноименном округе в США, штат Вермонт.
 Беннингтон — тауншип в округе Моуэр, Миннесота, США.